Владимирский — русская фамилия, и топоним.

Носители фамилии 
 
 
 Владимирский, Андриан Владимирович (1875—1932) — украинский психиатр и психолог.
 Владимирский, Борис Еремеевич (1878—1950) — советский художник.
 
 Владимирский, Вениамин Ксенофонтович (1892—1937) — диакон Русской православной церкви, священномученик.
 
 Владимирский, Иван Михайлович (1877—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Владимирский (Виттель), Игорь Станиславович (род. 1968) — российский журналист, ведущий телеканала РБК.
 Владимирский, Лев Анатольевич (1903—1973) — советский адмирал.
 
 Владимирский, Михаил Фёдорович (1874—1951) — советский государственный и партийный деятель.
 Владимирский, Николай Сергеевич (1905—?) — русский советский поэт.
 
 Владимирский, Фёдор Иванович (1843—1932) — священник, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Нижегородской губернии.
 Владимирский-Буданов, Михаил Флегонтович (1838—1916) — российский историк, доктор русской истории, ординарный профессор.

Населённые пункты 
 Владимирский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Владимирский — посёлок в Лопатинском районе Пензенской области.
 Владимирский — посёлок в Ровенском районе Саратовской области.
 Владимирский — исчезнувший участок в Зиминском районе Иркутской области.
 Владимирский — микрорайон города Перми, бывший посёлок, возникший в 1941 году.

См. также 
 Владимирский округ
 Владимирский уезд
 Владимирский собор
 Владимирский централ
 Владимирский тракт
 Владимирский проезд
 Владимирский детинец
 Владимирский проспект
 Владимирская
 Владимирское
 Владимир
 Владимировский

Примечания